Blagoevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Blagoevo (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Razgrad, 
 Blagoevo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Strazjitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar